Safonowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Safonowo, Stadt in der Oblast Smolensk
 Safonowo (Murmansk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Murmansk

Dörfer:
 Safonowo (Archangelsk, Krasnoborsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Krasnoborsk
 Safonowo (Archangelsk, Mesen), in der Oblast Archangelsk, Rajon Mesen
 Safonowo (Kostroma, Bui), in der Oblast Kostroma, Rajon Bui
 Safonowo (Kostroma, Parfenjewo), in der Oblast Kostroma, Rajon Parfenjewo
 Safonowo (Kostroma, Scharja), in der Oblast Kostroma, Rajon Scharja
 Safonowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Safonowo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Safonowo (Moskau, Dmitrow), in der Oblast Moskau, Rajon Dmitrow
 Safonowo (Moskau, Ramenskoje), in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Safonowo (Moskau, Tschechow), in der Oblast Moskau, Rajon Tschechow
 Safonowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Safonowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Safonowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Safonowo (Pskow, Krasnogorodsk), in der Oblast Pskow, Rajon Krasnogorodsk
 Safonowo (Pskow, Kunja), in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Safonowo (Pskow, Sebesch), in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch
 Safonowo (Pskow, Welikije Luki, Poretschje), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Poretschje
 Safonowo (Pskow, Welikije Luki, Schelkowo), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Schelkowo
 Safonowo (Smolensk, Duchowschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Duchowschtschina
 Safonowo (Smolensk, Ugra), in der Oblast Smolensk, Rajon Ugra
 Safonowo (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Safonowo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Safonowo (Twer), in der Oblast Twer
 Safonowo (Wladimir, Koltschugino), in der Oblast Wladimir, Rajon Koltschugino
 Safonowo (Wladimir, Murom), in der Oblast Wladimir, Rajon Murom
 Safonowo (Wologda), in der Oblast Wologda